Grimoald I (hofmeier), hofmeier van Austrasië (640-ca. 660)
 Grimoald I van Benevento, hertog van Benevento (651-662)